Пенвил има више значења:
 Пенвил (Пенсилванија)
 Пенвил (Индијана)